Perry Mason, het hoofdpersonage uit een boekenreeks van auteur Erle Stanley Gardner
Perry Mason (televisieserie uit 1957), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 1950 en '60
Perry Mason (televisieserie uit 2020), een Amerikaanse televisieserie uit 2020